hrabstwo Cheyenne (ang. Cheyenne County) w USA, w stanie Kolorado
 hrabstwo Cheyenne (ang. Cheyenne County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Cheyenne (ang. Cheyenne County) w USA, w stanie Nebraska

ru:Шайенн#Округа